Gymnastik har varit med på det olympiska sportschemat sedan de moderna spelens födelse vid olympiska sommarspelen 1896. De trettio första åren tävlade endast herrar, men vid olympiska sommarspelen 1928 i Amsterdam tilläts även damerna tävla. Tävlingen höll sig till redskapsgymnastik fram till 1984 då även rytmisk gymnastik kom med. Sedan 2000 är även trampolin en tävlingsform vid olympiska sommarspelen.Vid artistisk gymnastik är det fyra olika grenar – hopp, bom, barr och fristående.

Artistisk gymnastik

Medaljtabell 

(1896-2012)

Grenar

Herrar

Damer

Rytmisk gymnastik

Medaljtabell 
(1984-2012)

Grenar

Trampolin

Medaljtabell 
(2000-2012)

Grenar

Nationer 
Notera att denna lista är inkomplett.

Referenser